Le  grotte de Saran IV est un tombeau, située sur le territoire de la commune de Chouilly dans le département français de la Marne.

Description 

Au lieu-dit la Grifaine, on a trouvé vers 1852 une hypogée qui a servi de lieu d'inhumation au Néolithique. Elle contenait entre autres plusieurs haches en silex avec leur gaine en bois de cerf, trois vases, des lames en silex, un bois de cerf comme étui, des pendeloques de collier, une cuillère en bois de cerf et coquillage et du bois pétrifié. Elle suivait la découverte en 1806 d'une autre grotte. 

Pendant l'hiver 1921-22 furent mis au jour trois autres grottes au nord du chemin de Cramant à Chouilly.

La grotte est classée au titre des monuments historiques par arrêté en 1961.

Références

Voir aussi 
 Ernest Barré, Étude historique sur Chouilly , Châlons-sur-Marne, impr. T. Martin, 1866.
 Abbé Pierre Favret :
Bulletin de la Société archéologique champenoise, n°17 de 1923.
    Grottes sépulcrales néolithiques à Saran (Marne) , in la Revue anthropologique, nos 5-6, 1923

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de la Marne.

Saran IV
Monument historique classé en 1961
Monument historique dans la Marne
Saran IV
Saran IV